Schloss Helmsdorf steht für:

 Schloss Helmsdorf (Gerbstedt) in Helmsdorf, Sachsen-Anhalt, siehe Helmsdorf (Gerbstedt) #Gebäude
 Schloss Helmsdorf (Immenstaad) in Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg, siehe Immenstaad am Bodensee #Weitere Bauwerke
 Schloss Helmsdorf (Stolpen) in Helmsdorf (Stolpen), Sachsen